Иван Сергеевич Фищенко (, Тюмень) — российский хоккеист, нападающий клуба «Хумо». Серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжных команд 2015 года.

Биография 
Хоккеем начал заниматься в 2001 году в Тюмени. Первый тренер — Сергей Петрович Долгих. Хват клюшки левый.
За «Авангард» провел 33 матча, забросил две шайбы, сделал 3 передачи, набрал 10 минут штрафа и показатель полезности «+2».
Всего в различных лигах провел 179 матчей, забросил 36 шайб, сделал 43 передачи, набрал 108 минут штрафа и показатель полезности «+37».

Достижения 
 Серебряный призер молодёжного чемпионата мира 2015.

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Омские ястребы»
Игроки ХК «Сокол» Красноярск
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки ХК «Буран»
Игроки ХК «Хумо»